GA3 peut désigner :
 un acide gibbérellique de la famille des phytohormones des Gibbérellines ;
 Groupe d'armées n°3 (G.A.3), commandé par le général Besson en 1939 - 1940.